Проспе́кт Сорокарі́ччя Жо́втня — проспект у деяких населених пунктах Росії (а також колишня назва проспекту в Україні). Назва — на честь річниці Жовтневого перевороту 1917 року.

Проспект 40-річчя Жовтня — колишня назва Голосіївського проспекту в місті Києві.

Проспект 40 Років Жовтня — проспект в місті Москва

Проспекти